La  (Société de philosophie et de psychologie) est une association professionnelle américaine qui favorise la discussion et la recherche à l'intersection de la philosophie, de la psychologie et des sciences cognitives.

Objets de la société 
La société souhaite « promouvoir l'interaction entre les philosophes, psychologues et autres chercheurs en sciences cognitives sur les questions d'intérêt commun ». À cette fin, la société organise une conférence annuelle, maintient une liste de diffusion et décerne des prix de recherche. La première réunion a eu lieu au MIT en 1974 et Jerry Fodor a été nommé premier président de la société, bien qu'il ait fallu attendre la réunion de 1976 pour qu'un règlement soit adopté et des dirigeants élus. La première réunion conjointe avec son homologue européenne, lEuropean Society for Philosophy and Psychology (ESPP) a eu lieu à Barcelone en 2004.

Références

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel

Association ou organisme lié à la philosophie
Association ou organisme lié à la psychologie